Horowitz puede referirse a:

 Israel Albert Horowitz, un ajedrecista estadounidense.
 Leonard George Horowitz, un dentista y autor de libros médicos, de nacionalidad estadounidense.
 Vladímir Samóilovich Hórowitz, un pianista ruso.
 Winona Laura Horowitz (1971), más conocida como Winona Ryder, es una actriz estadounidense.